Il toponimo Sàvena si può riferire a:
il torrente Savena, corso d'acqua che scorre in Provincia di Bologna;
il Quartiere Savena, porzione amministrativa del Comune di Bologna;
il Canale di Savena, corso d'acqua artificiale che scorre a Bologna;
la città di San Lazzaro di Savena.